Sankt Pauls (parochie, Kopenhagen)
Sankt Pauls (parochie, Aarhus)
Sankt Pauls (Italië), een Fraktion in Eppan an der Weinstraße, Zuid-Tirol, Trentino-Zuid-Tirol, Italië